Уо́ллес (, иногда передаётся как Уоллэс) — английская фамилия шотландского происхождения и топоним.

Персоналии

А 
 Уоллес, Альберт (1872—1928) — австралийский шахматист.
 Уоллес, Альфред Рассел (1823—1913) — английский натуралист, зоогеограф, биолог и путешественник.
 Уоллес, Ария (род. 1996) — американская актриса и певица.

Б 
 Уоллес, Барнс (1887—1979) — английский учёный, инженер и изобретатель.
 
 Уоллес, Боб (1938—2013) — водитель-испытатель, инженер-механик из Новой Зеландии.

Г

Д 
 Уоллес, Джеральд (род. 1982) — американский баскетболист.
 Уоллес, Джи (род. 1977) — австралийский гимнаст, олимпийский призёр в прыжках на батуте.
 Уоллес, Джим (род. 1954) — шотландский политик.
 Уоллес, Джин (1923—1990) — американская актриса.
 Уоллес, Джо (1890—1975) — канадский поэт, коммунист.
 
 Уоллес, Джон-Пол (род. 1976) — австралийский и английский шахматист.
 Уоллес, Джордж (1919—1998) — 45-й губернатор американского штата Алабама (1963—1967, 1971—1979 и 1983—1987).
 Уоллес, Долорес (в замуж. Кэмпбелл) — американская кёрлингистка.
  (1841—1919) — британский писатель и журналист, автор известной книги о России.
 Уоллес, Дэвид Фостер (1962—2008) — американский писатель-постмодернист.
 
 Уоллес, Дэнни (род. 1964) — английский футболист.
 Уоллес, Дэнни (полное имя Дэниел Фредерик Уоллес) — британский кинорежиссёр, писатель и комик.

И 
 Уоллес, Ирвин (1916—1990) — американский писатель.
 Уоллес, Иэн (полное имя Иэн Рассел Уоллес; 1946—2007) — британский музыкант, барабанщик.

К 
 Уоллес, Кен (род. 1983) — австралийский гребец-байдарочник.
 
 Уоллес, Кристи (род. 1996) — австралийская баскетболистка.
 Уоллес, Кристофер Джордж (1972—1997) — более известный, как Notorious B.I.G. — американский рэпер.

Л 
 Уоллес, Ли (род. 1987) — шотландский футболист.
 Уоллес, Лью (1827—1905) — американский генерал, участник гражданской войны.
 Уоллес, Люсиль (1898—1977) — американская пианистка и клавесинистка.

М 
 Уоллес, Майк (1918—2012) — американский журналист, ведущий телевизионных игр.
 Уоллес, Марсия (1942—2013) — американская характерная актриса, лауреат премии «Эмми».

Н 
 Уоллес, Нэнси (в замуж. Пирсон) — американская кёрлингистка.

П 
 Уоллес, Патрик (род. 1969) — североирландский снукерист.

Р 
 Уоллес, Рашид (род. 1974) — американский баскетболист.
 Уоллес, Реджиналд Джеймс (1919—2012) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор островов Гилберта (1978—1979).
 
 
 Уоллес, Родни (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.
 Уоллес, Рэндалл (род. 1949) — американский киносценарист, режиссёр, продюсер и автор песен.

Т 
 Уоллес, Тоби (род. 1995) — австралийский актёр.

У 
 Уоллес, Уильям (1270—1305) — национальный герой Шотландии.
 Уоллес, Уильям (1768—1843) — шотландский математик, астроном и педагог, изобретатель, автор статей.
 Уоллес, Уильям (1901—1967) — канадский гребец.
 Уоллес, Уильям Винсент (1812—1865) — ирландский композитор, дирижёр, скрипач и пианист.
 Уоллес, Уолтер Уилкинсон (1923—2005) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Британских Виргинских островов.
 Уоллес, Уильям Хенсон (1811—1879) — американский политик; первый губернатор территории Айдахо.

Ч 
 Уоллес, Чейф — американский лингвист, профессор.

Э 
 Уоллес, Эдгар (1875—1932) — английский писатель, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.
 Уоллес, Эмбер (род. 1987) — американская киноактриса, певица и продюсер.

Составные фамилии 
 Вандерпул-Уоллес, Арианна (род. 1990) — багамская пловчиха.

Топонимы 
  — населённый пункт в штате Виктория, Австралия.

Другое 
 Уоллес — остатки крупного ударного кратера в юго-восточной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 
 Джордж Уоллес (фильм)
 Линия Уоллеса — западная граница биогеографической переходной зоны между азиатской и австралийской фауной.
 Уоллесия — биогеографический регион.
 Монумент Уоллеса
 Меч Уоллеса
 Собрание Уоллеса — музей в Лондоне
 
 Уоллес и Громит
 
 Уоллес Брин

Примечания